{{SEITENTITEL:O2 World}}
O2 World ist der ehemalige Name folgender Veranstaltungshallen:

 O2 World Berlin, heute Mercedes-Benz Arena (Berlin)
 O2 World Hamburg, heute Barclays Arena

Siehe auch:
 3Arena, Dublin, bis 2014 The O2
 O2 Arena (Prag)
 The O2 (London)